91-й выпуск  Чемпионата Цюриха — шоссейной однодневной велогонки по дорогам швейцарского кантона Цюрих. Гонка состоялась 1 октября 2006 года в рамках ПроТура UCI 2006. Победу одержал испанский велогонщик Самуэль Санчес.

Участники  
Автоматически приглашения на гонку получили все 20 команд ПроТура UCI. Также организаторами были предоставлены уайлд-кард для двух проконтинентальных команд.

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Цюриха 2006 на FirstCycling
 
 
  

2006 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Октябрь 2006 года